Alettone – parte mobile delle ali degli aerei
Alettone – elemento aerodinamico atto ad aumentare l'aderenza al suolo del veicolo

Altri progetti